Куря́к — река в России, протекает по территории Абзелиловского района Башкортостана.

Начинается в горах Уралтау и впадает в реку Большой Кизил неподалёку от деревни Ишкильдино. Устье реки находится в 148 км по правому берегу Большого Кизила. Длина Куряка составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, Куряк относится к Уральскому бассейновому округу. Водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла. Речной бассейн Куряка — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000312112200002004.

Примечания 

Притоки Большого Кизила
Реки Абзелиловского района